Провиденсија и Наранхос има више значења:

 Провиденсија и Наранхос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Провиденсија и Наранхос, Хосе Еспарза Ескобедо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику